Project Head Start ():

  — программа Министерства здравоохранения и социальных служб США, предоставляющая детям и семьям с низкими доходами комплексные услуги в области дошкольного образования, здравоохранения, питания и участия родителей.
  — экспериментальная программа ВВС США во время холодной войны.
 «Project Head Start» — названия научных статей, опубликованных 1 марта 1968 года[d] и 1 мая 1980 года[d].